Бофорт (округ, Північна Кароліна)
Бофорт (округ, Південна Кароліна)